Ханума:

 «Ханума» — пьеса А.А. Цагарели.
 «Ханума» — грузинская экранизация пьесы Цагарели, другое название — «Кето и Котэ».
 «Ханума» — спектакль БДТ Товстоногова по пьесе Цагарели, записанный в 1978 году для телевидения.

См. также 
 Ханум
 Хануман